Змагання проводилися 26 серпня

Медалісти

Фінали

Результати

Татамі A

Татамі B

Татамі C

Татамі D

Посилання 
 Draw